Rehmke ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Rehmke (1848–1930), deutscher Philosoph
 Maria Lina Rehmke  (1854–1882), Schweizer Dichterin